Az alábbi szócikk a Viharsólymok című animációs sorozat epizódjait sorolja fel. A 22 perces részekből álló széria 2007. május 25-én debütált Kanadában a YTV nevű csatornán.

Évadáttekintés

Epizódok

1. évad (2007)

2. évad (2008-2009)

Források

További információk 
 
 
 Viharsólymok a The TVDB-n 
 A Viharsólymok epizódjainak listája a The TVDB-n 

Viharsolymok